est une expression anglaise signifiant « petits mensonges blancs ». Elle peut faire référence à :

Presse 

 , magazine cinéma britannique ;

Cinéma 

 , film australien de  sorti le  ;
 Little White Lies, film britannique de Caradog W. James sorti en 2006 ;
 , titre en anglais des Petits Mouchoirs, comédie dramatique française de Guillaume Canet sortie le .

Télévision 
 Little White Lies, téléfilm de Anson Williams sorti le  ;
 Little White Lies, téléfilm britannique de Philip Saville diffusé en 1998 ;
 , programme télévisé irlandais diffusé le .

Musique 

 , album de Fastball (2009) ;
 , chanson écrite par Walter Donaldson (1930) ;
 , chanson de Florrie (2014) ;
 , chanson de Status Quo (1999).
 , chanson de Rare Americans (2022)

Voir aussi